Неві́-сюр-Баранжо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Орлеана, 28 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 540 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1140,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Неві-сюр-Баранжон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Неві-сюр-Баранжон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер